Андреевский сельский округ — название ряда административно-территориальных образований в России и Казахстане.

Российская Федерация

Белгородская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Чернянского района (до 2008).

Владимирская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Александровского района.

Московская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Солнечногорского района (1994—2006).

Омская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Оконешниковского района.
 Андреевский сельский округ — в составе Омского района.
 Андреевский сельский округ — в составе Саргатского района.

Смоленская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Ельнинского района (до 2005).

Тюменская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Сладковского района.
 Андреевский сельский округ — в составе Тюменского района.

Ярославская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Борисоглебского района.

Казахстан

Акмолинская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Шортандинского района.

Восточно-Казахстанская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Бородулихинского района.

Северо-Казахстанская область 
 Андреевский сельский округ — в составе Мамлютского района.
 Андреевский сельский округ — в составе района имени Габита Мусрепова.

См. также